Clarkton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clarkton (Missouri)
 Clarkton (North Carolina)
 Clarkton (Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Clarkton Bridge, in Nathalie, Virginia, ID-Nr. 06000747
 Clarkton Depot, in Clarkton, North Carolina, ID-Nr. 86003463

Siehe auch:
 Clarkston
 Clarktown